Almanzor puede referirse a:

 Almanzor (938-1002), líder militar y político del Califato de Córdoba.
 Almanzor (913-953), califa fatimí de Ifriqiya.
 El Pico Almanzor, la montaña más alta del Sistema Central en España.